Минусинский Электрокомплекс — первое предприятие в СССР по выпуску высоковольтных вакуумных выключателей.

История предприятия 
 8 июня 1973 года состоялся самый первый митинг, посвященный началу строительства электрокомплекса.
 В 1976 году стройка была объявлена Всесоюзной комсомольской ударной.
 Научное подразделение — Отделение ВЭИ им. В. И. Ленина образовано в 1976 году.
 10 марта 1978 года Министерством Электротехнической Промышленности СССР был издан приказ № 123 "Об образовании производственного объединения «Минусинский электротехнический промышленный комплекс».
 19 февраля 1980 г. подписан приказ о создании завода высоковольтных вакуумных выключателей. Директором завода был назначен Патов М. П.
 В 1980 году начато производство первых вакуумных дугогасительных камер и на основе их вакуумных выключателей.
 Во исполнение приказа № 244 от 24.07.1989 г. Министерства электротехнической промышленности и приборостроения СССР "О создании научно-производственного объединения «Электрокомплекс». Приказом генерального директора № 481 от 14.09.1989 г. проведена реорганизация ПО МЭПК в НПО «ЭЛКО», при которой головным заводом становится Минусинский завод вакуумных выключателей (МЗВВ). Завод СТО выделяется в самостоятельное предприятие. СКТБ МЗ СТО и отделение ВЭИ им. Ленина реорганизуется в самостоятельное Всесоюзный научно-исследовательский институт электротехнической промышленности (ВНИИЭП). Опытный завод также выделяется в самостоятельное предприятие.
 Приказом генерального директора НПО «ЭЛКО» от 26.11.1990 г. № 891 и решением трудового коллектива ТЭЦ МЗВВ образуется арендное предприятие «Минусинская ТЭЦ», проводится перевод работников ТЭЦ в арендное предприятие.
 Открытое акционерное общество «Электрокомплекс» (ОАО «ЭЛКО») создано на базе головного завода вакуумных выключателей в декабре 1992 г.
 В 2005 г. учреждено ООО Торговый дом «Электрокомплекс», созданы ООО «Электрогаз» и ООО «Бальзам».
 По состоянию на 2022 год все корпуса предприятия полностью снесены.

Литература 
 Разработка вакуумных дугогасительных камер. Ленинский план электрификации СССР в действии / И. А. Лукацкая, А. А. Перцев, С. Н. Воскресенский и др. // Материалы Всесоюзной научно-технической конференции. М.: ВЭИ, 1981. С. 21.
 Вакуумная дугогасительная камера КДВ-10-1600-20 / В. Б. Козлов, И. А. Лукацкая, С. Н. Воскресенский, В. В. Баринов II Электротехника, 1978, № 11. С. 44-46.
 Разработка вакуумных дугогасительных камер класса напряжения 10 кВ с номинальным током отключения 31,5 кА и номинальными токами 1600 и 3200 А / И. А. Лукацкая, С. Н. Воскресенский, С. М. Селыкатова и др. // Тр. ВЭИ, 1986. С. 3-15.

Финансовые проблемы предприятия 
По сообщениям в СМИ, на 2012 год у предприятия были серьёзные финансовые трудности.

Ссылки 
 «ИКС Минусинск» Новая продукция Электрокомплекса.

Примечания 

Компании по алфавиту
Электротехнические компании России
Минусинск